Прыжки на батуте на XXVII летних Олимпийских играх — первое включение в программу Олимпийских игр.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Мужчины 

 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Прыжки на батуте в Австралии